Баллюзе́к — распространённая фамилия немецкого или голландского происхождения, часто дворянская, по-видимому образованная от названия населённого пункта (von Balluseck, von Ballusek, von Balluzek).

Носители 
 Баллюзек, Лев Фёдорович (1822—1879) — первый постоянный представитель (министр-резидент) России в Китае.
Баллюзек, Владимир Владимирович (1881—1957) — российский художник, известный работами в кино.
Баллюзек, Феликс Владимирович (1927—2013) — советский, российский хирург, учёный.

Топоним 
 Балюзе́к — полуостров, а также мыс и маяк в заливе Владимира, назван в честь Льва Фёдоровича Баллюзека.

Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев